Turvo, un comune brasiliano del Paraná.
 Turvo, un comune brasiliano dello stato di Santa Catarina.